La copa de la UEFA 2005-2006 va ser guanyada pel Sevilla FC, en guanyar al Middlesbrough FC a la final. Va ser la primera victòria del Sevilla a una competició europea, i la primera final europea del Middlesbrough. La final es va jugar al Philips Stadion, a Eindhoven, Països Baixos.

Rondes classificatòries

Primera ronda classificatòria 

!colspan=5|Regió mediterrània
|-

|-
!colspan=5|Regió central-est
|-

|-
!colspan=5|Regió septentrional
|-

|}

Segona ronda classificatòria 

!colspan=5|Regió mediterrània
|-

|-
!colspan=5|Región central-est
|-

|-
!colspan=5|Regió septentrional
|-

|}

Primera ronda 

|}

Fase de grups 
En cas d'empat a punts, s'apliquen els següents criteris, en aquest ordre:
 Diferència total de gols als partits del grup.
 Gols marcats als partits del grup.
 Gols marcats en camp contrari als partits del grup.
 Coeficient UEFA més alt.

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Grup E

Grup F

Grup G

Grup H

Fase final

Setzens de final 
Els tres primers de cada grup es van unir als 8 equips que van acabar tercer als seus grups de la Lliga de Campions.

|}

Vuitens de final 

|}

Quarts de final 

|}

Semifinals 

|}

Final

Vegeu també 
 Lliga de Campions 2005-2006

2005-2006
Competicions futbolístiques del 2005
Competicions futbolístiques del 2006